

Geografia
 Castel-Sarrazin – comune francese

Persone
 Albertine Sarrazin (1937-1967) – scrittrice e poetessa francese
 Cyprien Sarrazin (1994) – sciatore alpino francese
 Michael Sarrazin (1940-2011) – attore canadese
 Stéphane Sarrazin (1975) – pilota automobilistico francese
 Thilo Sarrazin (1945) – economista tedesco